El término San Glorio puede referirse a:

Puerto de San Glorio: Importante paso de montaña entre las provincias de León y Cantabria, en España.
San Glorio (estación de esquí): Proyecto de estación de esquí que afectaría a las provincias de León, Palencia  y Cantabria.